Esistono più edifici denominati Porta San Francesco:
 la Porta San Francesco a Parma;
 la Porta San Francesco a San Marino;
 la Porta San Francesco a Volterra.